Covello – montagna
 Covello – centro abitato
 Francesco Alberto Covello – politico
 Leonard Covello – pedagogista
 Stefania Covello – politica

Pagine correlate
Covelli